Dori bezeichnet:

Geographie
 Dori (Burkina Faso), Stadt in Burkina Faso
 Dori, älterer Name von Mangup, Hauptstadt der Krimgoten
 Dori (Fluss), Fluss im Norden der Provinz Kandahar, Afghanistan

Familienname
 Jaakow Dori (1899–1973), israelischer Generalstabschef
 Johann Adolph Dori (um 1765–1807), deutscher Philosoph
 Sandro Dori (1938–2021), italienischer Schauspieler
 Shulamit Bat-Dori (1904–1985), Regisseurin, Dramaturgin und Theaterschauspielerin
 Yoram Dori (* 1950), israelischer Politikberater

Sonstiges
 Dorie, eine Figur im Film Findet Nemo
 Dori, eine Koseform des weiblichen Vornamens Dorothea

Siehe auch:
 Dorri
 Dory (Begriffsklärung)